Braunsroda ist der Name der Ortsteile:
Braunsroda (An der Poststraße)
Braunsroda (An der Schmücke)
Siehe auch:
 Bräunrode
 Brunsrode